Sami Ryhänen, finski hokejist, * 23. maj 1980, Helsinki, Finska.

Ryhänen je večino kariere igral v finski ligi za klube HIFK Helsinki, Espoo Blues, Uusikaupunki Jää-Kotkat, Haukat-KJT, Halmstad Hammers, Uppsala Hockey, Stjernen Hockey, HC Salamat, Lukko Rauma, SaiPa Lappeenranta, Tappara Tampere in LeKi Lempäälä, ob tem pa še za kluba HC TWK Innsbruck v avstrijski ligi in IF Björklöven v švedski ligi. Za sezono 2010/11 ga je finski trener Hannu Järvenpää pripeljal v klub HDD Tilia Olimpija.

Pregled kariere

|-
| HIFK Helsinki
| Finska mladinska liga
| 96/97
|
| 14
| 1
| 6
| 7
|
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska mladinska liga
| 97/98
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska mladinska liga
| 97/98
|
| 35
| 14
| 31
| 45
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska mladinska liga
| 98/99
|
| 18
| 4
| 5
| 9
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska mladinska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Blues Espoo
| Finska mladinska liga
| 99/00
|
| 37
| 13
| 27
| 40
| +13
| 28
|
| 4
| 3
| 9
| 12
| +2
| 2
|-
| Uusikaupunki Jää-Kotkat
| Finska 2. liga
| 00/01
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSG Strasbourg
| Francoska 2. liga
| 00/01
|
| 14
| 21
| 14
| 35
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Haukat-KJT
| Finska 2. liga
| 01/02
|
| 28
| 2
| 5
| 7
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clermont Auvergne HC
| Francoska liga
| 02/03
|
| 22
| 16
| 15
| 31
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halmstad Hammers
| Finska 3. liga
| 03/04
|
| 46
| 9
| 18
| 27
| +1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Uppsala Hockey
| Finska 2. liga
| 04/05
|
| 31
| 9
| 18
| 27
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stjernen Hockey
| Norveška liga
| 04/05
|
| 17
| 2
| 5
| 7
| +6
| 8
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| 0
| 2
|-
| HC Salamat
| Finska 2. liga
| 05/06
|
| 27
| 10
| 28
| 38
| +19
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 05/06
|
| 22
| 4
| 8
| 12
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 06/07
|
| 56
| 13
| 26
| 39
| -5
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 07/08
|
| 28
| 7
| 6
| 13
| +1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 07/08
|
| 12
| 6
| 8
| 14
| +5
| 14
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Blues Espoo
| Finska liga
| 08/09
|
| 43
| 10
| 17
| 27
| +4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 08/09
|
| 10
| 1
| 6
| 7
| +2
| 6
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 475
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" | 244
| bgcolor="#7FFF00" | 387
| bgcolor="#7FFF00" | +35
| bgcolor="#7FFF00" | 278
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Uusikaupunki Jää-Kotkat
Hokejisti CSG Strasbourg
Hokejisti Haukat-KJT
Hokejisti Clermont Auvergne HC
Hokejisti Halmstad Hammers
Hokejisti Uppsala Hockey
Hokejisti Stjernen Hockey
Hokejisti HC Salamat
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti LeKi Lempäälä
Hokejisti HK Olimpija